Голубині (Columbinae) — підродина голубоподібних птахів родини голубових (Columbidae).

Роди 

 Caloenas
 Chalcophaps
 Claravis
 Columba
 Columbina
 Gallicolumba
 Geopelia
 Geophaps
 Geotrygon
 Henicophaps
 Leptotila
 Leucosarcia
 Macropygia
 Metriopelia
 Nesoenas
 Ocyphaps
 Oena
 Patagioenas
 Petrophassa
 Phaps
 Reinwardtoena
 Spilopelia
 Starnoenas
 Streptopelia
 Trugon
 Turacoena
 Turtur
 Uropelia
 Zenaida

А також чотири вимерлі монотипні роди:
 †Arenicolumba, †Dysmoropelia, †Ectopistes, †Microgoura

Джерела

Посилання 
 

Підродини птахів
Голубові